Sgurr nan Coireachan kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sgùrr nan Coireachan, berg, Skottland, Highland, 
 Sgurr nan Coireachean, berg, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar